Кла́удио Хавье́р Ло́пес (, родился  в Рио-Терсеро, провинция Кордова, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий.

Биография 

Один из самых популярных аргентинских футболистов. «Блоха», такое прозвище он получил за свою прыгучесть, Лопес стал известен после Олимпиады 1996 года. Он стал лучшим снайпером турнира, а в финале открыл счет уже на 3-й минуте. Лопес подписал контракт с «Валенсией», где стал одним из лучших игроков клуба. В 2000 году за 35 млн евро перешёл в римский «Лацио». 25 октября 2000 года сделал хет-трик в матче групповой стадии Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» (5:1), став первым в истории аргентинцем, забившим три мяча в одном матче Лиги чемпионов.

Статистика

Достижения 
 «Расинг»
 Кубок Carlos Menem: 1994
 «Валенсия»
 Кубок Испании: 1998/99
 Суперкубок Испании: 1999
 «Лацио»
 Кубок Италии: 2003/04
 Суперкубок Италии: 2000
 «Америка»
 Чемпион Клаусуры 2005
 CONCACAF Champions' Cup: 2006
 Campeón de Campeones: 2004—2005
 «Колорадо Рэпидз»
 Кубок MLS 2010

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»